«Уро́чище Ба́бка» () — ботанический памятник природы общегосударственного значения, расположенный на территории Бородянского района (Киевская область, Украина); массив дубовых и дубово-грабовых лесов.

Площадь — 78 га.

История 
Статус памятника природы был присвоен согласно Постановлению Совета министров УССР № 780-Р от 14.10.1975 года.

По результатам обследования 2011 года заказник представлял собой эталонную природную дубраву, отсутствовали очевидные нарушения природоохранного режима. Исследование кадастровых карт, проведённое в 2013 году показало, что на территории заказника имеются земельные участки, выданные с нарушением законодательства, общей площадью около 7,5 га.

Описание 
Находится близ села Пороскотень Бородянского района Киевской области. Статус памятника природы присвоен с целью охраны и сохранения дубовых и дубово-грабовых лесов, редких для Киевского Полесья.

Территория урочища слабо холмистая, находится в долине реки Стрижень (небольшой приток реки Здвиж), пересекается ручьями, имеются пруды. Значительную площадь урочища занимают дубравы трясунковидноосоковые, находящиеся здесь на восточной границе распространения, также имеются массивы дубово-грабовых лесов с , , ; в долинах ручьёв — черноольшаники.

Природа 

В урочище произрастает около 150 видов сосудистых растений. Имеются весенние эфемероиды, среди которых преобладает , в дубово-грабовых лесах —  и . Встречаются растения, занесённые в Красную книгу Украины — , , , , , , , .

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Ботанические памятники природы Украины
Бородянский район
Ботанические природоохранные объекты Киевской области
Дубравы